Hemiscolopendra är ett släkte av mångfotingar. Hemiscolopendra ingår i familjen Scolopendridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skolopendrar
Hemiscolopendra